Dilúvio (canção)  – canção da rapper brasileira Karol Conká
 Dilúvio (mitologia)
 Chuva
 Inundação
 O Dilúvio (história polonesa) – episódio da história da Polônia
 Dilúvio do Mar Negro
 Epopeia  de Gilgamesh
 Trapp (dilúvio basáltico)
 Arroio Dilúvio – em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil